Doepler ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Emil Doepler (1824–1905), deutscher Maler, Buchillustrator, und Kostümbildner
 Emil Doepler (1855–1922), deutscher Maler, Kunstgewerbler, Graphiker, Heraldiker und Lehrer